De Persian Gulf Pro League, voorheen bekend onder de naam Iran Pro League, is de belangrijkste voetbalcompetitie in Iran. De IPL is een van de belangrijkste stappen geweest in het voetbalbestaan in Iran. De competitie is hetzelfde opgebouwd als de Premier League. Eerst is er de Premier League, dan de eerste divisie, de tweede divisie en de lagere lokale competities.

Clubs (seizoen 2019/20)

Landskampioenen

Lokale competities 
 1960 Shahin FC
 1961 t/m 1962 Niet Gehouden
 1963 Daerei FC
 1964 t/m 1966 Niet Gehouden
 1967 PAS Tehran FC
 1968 PAS Tehran FC
 1969 Niet Gehouden
 1970 Taj
 1971 Persepolis FC

Takht Jamshid Cup 
 1973 Persepolis FC
 1974 Taj
 1975 Persepolis FC
 1976 PAS Tehran FC
 1977 PAS Tehran FC
 1978 Niet afgemaakt door Revolutie

Qods League 
 1990 Esteghlal FC

Azadegan League 
 1992 PAS Tehran FC
 1993 PAS Tehran FC
 1994 Saipa FC
 1995 Saipa FC
 1996 Persepolis FC
 1997 Persepolis FC
 1998 Esteghlal FC
 1999 Persepolis FC
 2000 Persepolis FC
 2001 Esteghlal FC

Persian Gulf Pro League 
 2002 Persepolis FC
 2003 Sepahan FC
 2004 PAS Tehran FC
 2005 Foolad FC
 2006 Esteghlal FC
 2007 Saipa FC
 2008 Persepolis FC
 2009 Esteghlal FC
 2010 Sepahan FC
 2011 Sepahan FC
 2012 Sepahan FC
 2013 Esteghlal FC
 2014 Foolad FC
 2015 Sepahan FC
 2016 Esteghlal Khuzestan
 2017 Persepolis FC
 2018 Persepolis FC
 2019 Persepolis FC
 2020 Persepolis FC

Totaal aantal kampioenschappen 
Aantal kampioenschappen per club sinds 1973

Topscorers aller tijden in de IPL 
''laatste update: 6 februari 2020

Voetbal in Iran
Nationale voetbalcompetitie in Azië